Орці () — угорське прізвище.

Відомі носії 

 Бела Орці (1822—1917) — угорський політичний та державний діяч.
 Лерінц Орці (1718—1789) — угорський воєначальник, поет.
 Емма Орці (1865—1947) — британська романістка угорського походження.

Угорські прізвища